Het ATP-toernooi van Indian Wells 1992 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup 1992) werd gespeeld van 2 tot en met 8 maart 1992. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Hyatt Grand Champions in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells